Четыре корабля Королевского флота носили имя HMS Alexandria, в честь одноимённого города в Египте.

 HMS Alexandria — бывший французский 40-пушечный фрегат Régénérée, захваченный в 1801 году в Александрии и названный в её честь. Разобран в 1804 году.
 Alexandria — тендер, несший службу в 1802-1803 годах.
 HMS Alexandria — фрегат 5-го ранга, спущенный на воду в 1806 году и разобранный в 1818 году.
 HMS Alexandria (1943) — фрегат типа «Ривер», заказанный к постройке в Монреале в 1943 году. В декабре того же года заказ на постройку был отменён.